Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Pingguo 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Yi-Jing Zhao che ha battuto in finale Erika Takao 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Junri Namigata (secondo turno)
 Saisai Zheng (secondo turno)
 Qiang Wang (quarti di finale)
 Nudnida Luangnam (secondo turno)

 Erika Takao (finale)
 Wen-Hsin Hsu (secondo turno)
 Luksika Kumkhum (semifinali)
 Yi-Fan Xu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Pingguo 2012